Ангостура:

 Ангостура — популярный венесуэльский алкогольный напиток, концентрированный биттер.
 Ангостура () — род растений семейства рутовые.
 Ангостура — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Синалоа.
 Сьюдад-Боливар (известен также, как Ангостура) — город в Венесуэле. Столица штата Боливар.
 Ангостура (река)
 Ангостура (посёлок) (Чили)
 Ангостура (остров)
 Ангостура — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Антьокия.